Tenente-brigadeiro é um oficial general de quatro estrelas da Força Aérea Brasileira de posto imediatamente superior ao de Major-brigadeiro e inferior ao de Marechal-do-ar.

Tenente-Brigadeiro é o posto mais alto da Aeronáutica, tendo abaixo os seguintes postos, Major-Brigadeiro, Brigadeiro, Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, Tenente, Sub-Oficial, Sargento, Cabo, Soldado, Recruta.

O posto de Tenente-brigadeiro somente passou a existir a partir da vigência do Decreto-lei nº 9.698, de 02 de setembro de 1946 (Estatuto dos Militares). Até então a hierarquia de generais da Aeronáutica era composta por brigadeiro; major-brigadeiro e marechal, conforme Decreto-lei nº 3.047, de 13 de fevereiro de 1941. O primeiro oficial da Aeronáutica a ocupar o posto de Tenente-Brigadeiro do Ar foi Armando Figueira Trompowsky de Almeida, conforme consta do livro História da Força Aérea Brasileira (pág. 240), escrito pelo Tenente-Brigadeiro Nelson Freire Lavenère-Wanderley.

Ver também
Hierarquia Militar do Brasil
Hierarquia Militar de Portugal

Patentes militares